województwo sandomierskie – województwo w latach 1314–1795
 województwo sandomierskie – województwo w 1793
 województwo sandomierskie – województwo w latach 1816–1837
 województwo sandomierskie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym
 województwo sandomierskie – projektowane województwo w 1939

Zobacz też: Ziemia sandomierska